Coppa di Croazia 2016 – edizione della competizione di pallavolo femminile croata
 Coppa di Croazia 2016 – edizione della competizione di pallavolo maschile croata